Vasco da Gama, een Portugees ontdekkingsreiziger
Vasco da Gamabrug, een brug in Lissabon, Portugal
Vasco da Gama (Goa), een plaats in het district Goa in India
Vasco da Gama (krater), een krater op de maan
Vasco da Gama (Zuid-Afrika), een Zuid-Afrikaanse voetbalclub
CR Vasco da Gama, een Braziliaanse voetbalclub
Vasco da Gama (Rio de Janeiro)